Hundsklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Talname in Baden-Württemberg:

 Hundsklinge (Kocher), rechte Waldbachklinge zum Kocher am Südrand von Laufen am Kocher, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hundsklinge (Roggelshäuser Bach), rechte Waldbachklinge zum Roggelshäuser Bach südwestlich von Mäusberg, Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall an der Landkreisgrenze zu Mulfingen, Hohenlohekreis

Siehe auch:
 Hundsbach
 Hundsgraben